Trolling steht für:

 englisches Verb für das Verhalten eines Trolls (Netzkultur)
 Schleppfischen, Angeltechnik, bei der ein Köder hinter dem Boot durch das Wasser geführt wird